Anvers poate însemna:
 Orașul Anvers (nl Antwerpen, es Amberes), în Belgia;
 Portul Anvers;
 Provincia Anvers;
 Raionul Anvers;
 Comuna Anvers;
 Districtul Anvers.